

Patronymes 
Koudriavtsev (masculin ; ) ou Koudriavtseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Alla Kudryavtseva (née en 1987), joueuse de tennis russe
Denis Kudryavtsev (né en 1993), athlète russe spécialiste du 400 mètres haies
Nikolaï Koudriavtsev (1893-1971), géologue russe
Oksana Koudriavtseva (née en 1985), joueuse de volley-ball russe
Piotr Koudriavtsev (1816-1858), historien russe
Yana Kudryavtseva (née en 1997), gymnaste russe

Patronyme russe